Волы́нско-Подо́льская нефтегазоно́сная о́бласть (укр. Волино-Подільська нафтогазоносна область) —— нефтегазоносная область на Украине, расположенная на территории Волынской области. Входит в состав Западного нефтегазоносного региона Украины.

Состав:
 Великомостовское газовое месторождение
 Локачинское газовое месторождение

Ссылки и источники 
 Шахтёрский энциклопедический словарь, 2004 г.

Незавершённые статьи по геологии
Полезные ископаемые Украины
Нефтяные месторождения Украины
Газовые месторождения Украины